Kuusiniemi ist der Familienname folgender Personen:

 Kari Kuusiniemi (* 1960), finnische Richterin
 Santeri Kuusiniemi (* 1998), finnischer Leichtathlet